TUT, Tut ou tut peut désigner :

Toponyme 
 Tut est un chef-lieu de district de la province d'Adıyaman en Turquie.

Sigles et acronymes 

 TUT est le code d'immatriculation des automobiles de l'arrondissement de Tuttlingen du land de Bade-Wurtemberg, en .
 TUT est le sigle de l'équipe cycliste professionnelle Toyota-United Pro Cycling Team, aux .
 TUT est le sigle du syndicat des Travailleurs unis des transports affilié à la Fédération des travailleurs du Québec, au .
 TUT est le code AITA de l'aéroport de Tauta, en .
 Tut est l'acronyme de Bowers pour désigner le polyèdre uniforme appelé tétraèdre tronqué.
 tut est le code ISO 639-2 pour les langues altaïques.

 Transports urbains
 TUT est le sigle des transports urbains thiernois, en .
 TUT est le sigle des transports urbains de Tulle, en .
 TUT est le sigle des transports urbains de Tunis (société privée de transport par bus), en .

 Universités
 TUT est l’acronyme de l’université de technologie de Tshwane (en anglais : Tshwane University of Technology), en .
 TUT est l’acronyme de l’université technologique de Tampere (de l’anglais : Tampere University of Technology), en .
 TUT est un acronyme de l’université technique de Toyohashi (de l’anglais : Toyohashi University of Technology), au .
 TUT est l’acronyme de l’université technique de Tsukuba (de l’anglais : Tsukuba University of Technology), au .

Série télévisée 
 Tut est une mini-série américaine créée par Peter Paige, Bradley Bredeweg, Michael Vickerman dont la diffusion est prévue pour le  sur Spike TV.